Keery ist der Name folgender Personen:

 Erin Keery (* 1988), nordirische Badmintonspielerin
 Joe Keery (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Natalia Keery-Fisher (*  1986), britische Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin
Siehe auch:
 Keri
 Kery
 Kerrie
 Kerry